Расел има више значења:
 Округ Расел (Алабама)
 Округ Расел (Вирџинија)
 Округ Расел (Канзас)
 Округ Расел (Кентаки)
 Расел (Џорџија)
 Расел (Масачусетс)
 Расел (Пенсилванија)
 Расел (Ајова)
 Расел (Арканзас)
 Расел (Канзас)
 Расел (Минесота)